La Semaine noire (en anglais : Black Week) est une expression qui renvoie à plusieurs événements.

Semaine noire lors de la Seconde Guerre des Boers 
Une semaine de décembre 1899 au début de la Seconde Guerre des Boers au cours de laquelle les Britanniques eurent à subir trois défaites majeures sur plusieurs fronts de la guerre :
 10 décembre : Bataille de Stormberg
 11 décembre : Bataille de Magersfontein
 15 décembre : Bataille de Colenso

L'appellation fut consacrée par les journaux de l'époque.

Semaine noire lors de la crise financière de 2008 
La semaine du lundi  fut également appelée par les médias Semaine noire. Le Dow Jones perdit 18 % en une seule semaine. Il fut à la baisse durant cinq séances d'affilée.

Guerre des Boers